Illa de Manaar, illa al districte de Mannar, al nord de Sri Lanka.
 Golf de Manaar, àmplia badia d'aigües somes situada al mar de les Laquedives, a l'oceà Índic.